Рајчићи могу бити:

 Рајчићи (Новска), насељено мјесто града Новске, Република Хрватска
 Рајчићи (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ